Il singolare del torneo di tennis Kaohsiung Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Dudi Sela 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Dudi Sela (finale)
 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Chris Guccione (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)

 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Kyu-Tae Im (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kaohsiung Challenger 2007